Аношки — село в складі Вілейського району Мінської області, Білорусь
 Аношки — село в складі Смолевицького району Мінської області, Білорусь